Barnes Island ist der Name folgender Inseln in Australien:

 Barnes Island (Western Australia)

Barnes Island ist der Name mehrerer Inseln in den Kanada:

 Barnes Island (Charlotte County)
 Barnes Island (Division No. 23)
 Barnes Island (Division No. 10)
 Barnes Island (Fogo)
 Barnes Island (North Frontenac)
 Barnes Island (North Grenville)

Barnes Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Barnes Island (Maine)
 Barnes Island (Texas)
 Barnes Island (Washington)